Ruskowski ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ruskowski (* 1969), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Terry Ruskowski (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär